Лас Дос Потранкас има више значења:

 Лас Дос Потранкас (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Дос Потранкас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику